Никола́й Альфре́дович Платэ́ (4 ноября 1934, Москва — 16 марта 2007, Москва) — советский и российский химик, специалист по полимерам. Академик АН СССР (1987), главный учёный секретарь РАН (1996—2001).

Биография 
Н. А. Платэ — внук выдающегося русского химика академика Н. Д. Зелинского и сын профессора МГУ А. Ф. Платэ. Мать — художница Раиса Николаевна Зелинская-Платэ.

Академик Николай Платэ был одним из выдающихся представителей российской полимерной науки, учеником академика В. А. Каргина и один из первых выпускников кафедры высокомолекулярных соединений Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (наряду с академиками В. А. Кабановым и Н. Ф. Бакеевым).

Был крупным организатором науки и одним из руководителей Российской академии наук.

Создал количественную теорию реакционной способности функциональных групп макромолекул как научной основы модификации полимерных материалов, открыл термотропные жидко-кристаллические полимеры с мезогенными группами, что привело к созданию нового поколения жидко-кристаллических полимеров и композитных материалов для оптики, электроники и других отраслей высоких технологий. Среди его научных открытий создание оригинального направления в области полимерных материалов медико-биологического назначения — селективных сорбентов для детоксикации организма человека, а также биосовместимых полимерных материалов для протезов, органов и тканей.

Под руководством Платэ удалось решить принципиально важную проблему создания новой безынъекционной лекарственной формы инсулина для лечения диабета, успешно прошедшую клинические испытания.

В качестве члена государственной комиссии РФ по химическому разоружению и члена Бюро Совета безопасности РФ Платэ являлся одним из разработчиков доктрины химической и биологической безопасности страны, утвержденной президентом РФ, и принимал активное участие в реализации программы уничтожения химического оружия.

Был одним из авторов и координаторов работ по использованию оригинальной ракетной технологии и дизельных двигателей для уничтожения токсичных химических веществ, включая химическое оружие, и для химической переработки природного газа в экологически безопасные виды топлива.

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с матерью.

Семья 
Первая жена, Наталья Васильевна Шахова (ум. 1999); дети: Алексей (1959—2020), Екатерина (род. 1972). Вторая жена, Ольга Николаевна Эмануэль, дочь академика Н. М. Эмануэля.

Звания и должности 
 Вице-президент Российской академиинаук c 14.11.2001 по 16.03.2007
 Член-корреспондент АН СССР c 26.11.1974, академик c 23.12.1987
 Член Бюро Отделения химии и наук о материалов РАН
 Директор Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН
 Председатель Объединённого научного совета по химии нефти, газа и твердого топлива
 Главный редактор журнала «Высокомолекулярные соединения»
 Главный редактор «Вестника Российской академии наук»
 Председатель Научно-издательского совета РАН
 Член Президиума Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН
 Член Academia Europaea.

Основные работы 

 Мак­ро­мо­ле­ку­ляр­ные ре­ак­ции. М., 1977 (в со­авт.);
 Греб­не­об­раз­ные по­ли­ме­ры и жид­кие кри­стал­лы. М., 1980 (совм. с В. П. Ши­бае­вым);
 Фи­зио­ло­ги­че­ски ак­тив­ные по­ли­ме­ры. М., 1986 (совм. с А. Е. Ва­силь­е­вым).

Награды 
За достижения в области науки был удостоен различных наград:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (3 мая 2005) — за выдающийся вклад в развитие отечественной науки и подготовку высококвалифицированных научных кадров
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (4 июня 1999) — за большой вклад в развитие отечественной науки, подготовку высококвалифицированных кадров и в связи с 275-летием Российской академии наук
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 апреля 1995) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, науке, культуре, искусстве, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Орден Дружбы народов
 Орден «Знак Почёта»
 Командор ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша)
 Орден Почётного легиона (Франция)
 Медаль «За заслуги в области изобретательства» (Бельгия)
 Премия имени В. А. Каргина (1981) — за цикл работ на тему «Исследование в области химических превращений макромолекул»
 Государственная премия СССР (за 1985 год, в составе группы) — за цикл работ «Физическая химия синтетических жидкокристаллических полимеров» (1968—1983)
 Премия имени С. В. Лебедева (за 1995 год, совместно с Р. В. Тальрозе, В. Г. Куличихиным) — за цикл работ «Новые мезофазные полимеры и композиции на их основе»
 Государственная премия Российской Федерации 2002 года в области науки и техники (13 декабря 2003)
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (3 ноября 2004) — за весомый личный вклад в создание высоких технологий, многолетнее творческое сотрудничество с украинскими учёными
 Золотая медаль им. В. И. Вернадского НАН Украины (2005)
 Почётный доктор СПбГУП с 2005 года

Примечания

Литература 
 Про­фес­со­ра и док­то­ра на­ук Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­вен­но­го уни­вер­си­те­та им. М. В. Ло­мо­но­со­ва. М., 1998;
 Академик Н. А. Платэ (1934—2007) // Нефтехимия, 2007, т. 47, № 4, с. 335—336;
 Николай Альфредович Платэ. 1934—2007 / сост., вступ. ст. А. Д. Литманович, вступ. ст. И. С. Калашников. — М.: Наука, 2009. — 204 с. : портр. — (Материалы к биобиблиографии учёных : химические науки; вып. 112). — ISBN 978-5-02-035426-5
 Паренаго О. П. 75 лет со дня рождения Н. А. Платэ // Нефтехимия, 2010, т. 50, № 1, с. 81-82;
 Академик Н. А. Платэ по воспоминаниям современников / под ред. С. Н. Хаджиева и О. Н. Эмануэль. М., 2014.

Ссылки 
 
 Материалы на сайте ИНХС РАН
 Статья в БЭКМ
 Историческая справка 
 Запесоцкий А. С. Человек, излучавший тепло
 Пахомов А. П. Памяти академика Николая Альфредовича Платэ посвящается…
 Встреча Н. А. Платэ со студентами СПбГУП 19 февраля 1999
 Жизнь как реакция (из последнего интервью академика Николая Платэ) // «Российская газета», 20.03.2007

Химики СССР
Химики России
Выпускники 110-й школы
Заслуженные профессора МГУ
Вице-президенты РАН
Главные учёные секретари Российской академии наук
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Лауреаты премии имени В. А. Каргина
Лауреаты премии имени С. В. Лебедева
Лауреаты премии «Триумф»
Иностранные члены Академии наук Таджикистана
Почётные доктора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
Почётные доктора Казанского университета
Члены Европейской академии
Члены Российского Пагуошского комитета
Уничтожение химического оружия
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Главные редакторы Вестника Российской академии наук